Николай Карпович Копылов (15.04.1912, Винницкая область — 1963) — наводчик орудия 275-го гвардейского истребительно-противотанкового полка, 4-я гвардейская Речицко-Радомская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт, гвардии старший сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 15 апреля 1912 года в селе Рогим Улановского района Винницкой области Украины. Украинец. В детстве с родителями переехал в Омскую область, в деревню Гостиловка Полтавского района. Здесь Николай закончил 7 классов, курсы трактористов. В 1934—1936 годах проходил службу в Красной Армии. Вернувшись домой, работал трактористом в совхозе.

В сентябре 1941 года был вновь призван в армию. В боях Великой Отечественной войны с января 1942 года. Воевал наводчиком 76-мм орудия 275-го гвардейского истребительно-противотанкового полка. Участвовал в сражении на Курской дуге, за мужество в бою в районе станции Поныри награждён медалью «За отвагу».

Отличился в ходе Люблин-Брестской наступательной операции, получив за 13 дней три правительственные награды. С 18 июля по 2 августа 1944 года 4-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада составе 69-ой армии, 1-й Белорусский фронт, прорвала оборону противника в районе западнее города Ковель форсировала реку Западный Буг и вышла на территорию Польши.

18 июля 1944 года при прорыве укрепленной полосы обороны противника в районе населенного пункта Торговище-Дольск гвардии сержант Копылов из орудия уничтожил 2 пулеметные точки, свыше отделения пехоты.

Приказом от 30 июля 1944 года гвардии сержант Копылов Николай Карпович награждён орденом Славы 3-й степени.

Вскоре в бою за железнодорожную станцию Травники расчет, в котором был Копылов, уничтожил 5 танков два пулемета и до 20 солдат и офицеров противника. Приказом командующего артиллерией фронта наводчик был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

1 августа 1944 года на подступах к городу Пулавы гвардии сержант Копылов вывел из строя 2 пулемета, свыше 10 солдат и офицеров противника, подавил огонь минометной батареи.

Приказом командующего 1-м Белорусским фронтом от 21 сентября 1944 года гвардии старший сержант Копылов Николай Карпович награждён орденом Славы 2-й степени.

В марте 1945 года при форсировании реки Одер расчет Копылова поддерживал огнём переправу стрелковых подразделений. 22 марта 1945 года при расширении плацдарма северо-западнее города Кюстрин гвардии сержант Копылов прямой наводкой поразил 4 пулемета, подавил огонь минометной батареи, уничтожил около 20 солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с вражескими захватчиками гвардии сержант Копылов Николай Карпович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году был демобилизован. Вернулся домой. Из-за фронтовых ранений и контузии не смог сесть за рычаги трактора. Работал учётчиком в совхозе «Еремеевский» Полтавского района Омской области. Жил в деревне Гостиловка. Умер в 1963 году.

Только через несколько лет после смерти родные узнали о высокой награде фронтовика — ордене Славы 1-й степени, которую он не успел получить на фронте.

Награды 
Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу».

Ссылки

Литература 
 Гришко Г. А. Жаворонкин М. Ю. Орденская книжка. Москва, 2005
 Грозная доблесть отцов. Зап. Сиб. кн. изво, 1978
 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы